Филадельфийская медаль Свободы () — награда, ежегодно присуждаемая Национальным центром конституции США лицам и организациям в знак признания их лидерства в стремлении к свободе.

История 
В 1988 году, в ознаменование двухсотлетия конституции Соединённых Штатов Америки, фонд «» учредил Филадельфийскую медаль Свободы. Данная организация представляла из себя фонд местного сообщества , в которую входит штат Пенсильвания со столицей — городом Филадельфия, в честь которой и была названа медаль. В 2006 году фонд заключил соглашение с  на передачу ему прав на вручение медали.

Критерии награждения 
Филадельфийская медаль Свободы ежегодно присуждается «мужчинам и женщинам за храбрость и убеждения, с помощью которых они стремятся закрепить блага свободы для людей во всем мире».

Лауреаты Филадельфийской медали Свободы

Интересные факты 
Целый ряд получателей Филадельфийской медали Свободы являются лауреатами Нобелевской премии мира: Лех Валенса (1983), Оскар Ариас Санчес (1987), Далай-лама XIV (1989), Михаил Горбачёв (1990), Фредерик Виллем де Клерк/Нельсон Мандела (1993), Шимон Перес (1994), «Врачи без границ» (1999), Ким Дэ Чжун (2000), Кофи Аннан (2001), Джимми Картер (2002), Малала Юсуфзай (2014). Двое являются лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине: Фрэнсис Крик/Джеймс Уотсон (1962).

Примечания

Ссылки 

 Филадельфийская медаль Свободы. Официальная страница на сайте Национального центра конституции

Медали США
Премии в области прав человека
Культура Филадельфии